Azhdarchoidea — надродина птерозаврів (Pterosauria) підряду птеродактилів (Pterodactyloidea), які мешкали протягом крейдового періоду.

Класифікація 
Перелік родин і родів станом на 2020 рік:

 Argentinadraco
 Leptostomia?
 Montanazhdarcho
 Ornithostoma
 Vectidraco
 Tapejaromorpha
 Neoazhdarchia
 Cretornis?
 Microtuban
 Radiodactylus
 Xericeps
 Dsungaripteromorpha?
 Dsungaripteridae
 Thalassodromidae?
 Neopterodactyloidea
 Azhdarchidae
 Chaoyangopteridae

Філогенія 
Філогенетична кладограма створена за Kellner and colleagues in 2019:

Примітки 

Птерозаври крейдового періоду